Thomas Graham (1748-1843), baron Lynedoch, politicien et militaire écossais ;
 Thomas Graham (1805-1869), chimiste britannique ;
 Thomas Graham (né en 1943), membre du parlement britannique ;
 Thomas Graham (né en 1986), guitariste d'un groupe australien The Impressions ;
 Thomas Graham (1866-1945), joueur de rugby à XV gallois.